

Aziende
Argus Motoren – costruttore aeronautico tedesco

Biologia
Argus – genere di molluschi della famiglia Platydorididae

Fantasy
Argus – pianeta dell'universo di Warcraft

Informatica
Argus – linguaggio di programmazione

Fumetto
Argus – personaggio DC Comics
A.R.G.U.S. che sta per Advanced Research Group Uniting Super-Humans: servizio segreto immaginario dell'universo immaginario DC Comics.

Medicina
Argus – impianto epiretinale

Musica
Argus – album dei Wishbone Ash del 1972

Televisione
Argus – episodio della quarta stagione di 30 Rock

Videogiochi
Argus – videogioco arcade del 1986

Pagine correlate
Argo
HMS Argus